ICR steht für:
 Institute of Cetacean Research, ein japanisches Walforschungsinstitut
 Intelligent Character Recognition, Elektronische Texterkennung, siehe Texterkennung #Fehlerkorrektur Zeichenebene (Intelligent Character Recognition, ICR)
 Interferenz-Kontrast-Reflexion, ein Kontrastverbesserungsverfahren in der Mikroskopie, siehe Interferenzreflexionsmikroskopie
 Intercostalraum, der Raum zwischen zwei benachbarten Rippen
 Interest coverage ratio, siehe Zinsdeckungsgrad
 Intracorneal Ring, ein Hornhautimplantat, siehe Intrastromales corneales Ringsegment
 ion cyclotron resonance (engl.), siehe Ionenzyklotronresonanz
 Intergovernmental Committee on Refugees (eine andere geläufige Abkürzung ist IGCR), gegründet 1938

 Lithium-Cobalt-Recharchable für Lithium-Cobalt-Akkumulatoren
icr steht für:
 San Andrés–Providencia-Kreolisch (ISO-639-3-Code), englischbasiertes Kreolisch in San Andrés und Providencia

Abkürzung